Cina
 Pearl River – esonimo inglese del Fiume delle Perle
 Stati Uniti d'America
 Pearl River – fiume del Mississippi e della Louisiana
 Pearl River – città della Parrocchia di St. Tammany, Louisiana
 Pearl River – census-designated place della Contea di Neshoba, Mississippi
 Pearl River – census-designated place della Contea di Rockland, New York